Драгун (фр. dragon «драгун», нем. Dragun) — многозначное слово:

 Драгун — военнослужащий драгунских формирований. 
 Драгун — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания. 
 Драгун — российская боевая машина пехоты на базе БМП-3.

Фамилия 
 Драгун, Анатолий Андреевич (1921—1984) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Драгун, Владимир (род. 1972) — латвийский футболист.
 Драгун, Камиль (род. 1995) — польский шахматист, гроссмейстер (2013).
 Драгун, Оксана Владимировна (род. 1981) — белорусская легкоатлетка.
 Драгун, Станислав Эдуардович (род. 1988) — белорусский футболист.
 Драгун, Шамейн (1978—2007) — австралийская телеведущая и журналистка.

См. также 
 Лейб-драгун
 Полицейские драгуны
 Драгуны Императорской гвардии
 Императорские и королевские драгуны